Franciszek Wróbel (1890–1940) – major artylerii Wojska Polskiego
 Franciszek Wróbel (ur. 1894) – żołnierz Legionów Polskich, nauczyciel, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Franciszek Wróbel – starszy marynarz, członek załogi ORP Garland, kawaler Virtuti Militari
 Franciszek Wróbel (1933–2022) – komandor, dowódca ORP Kopernik

Przypisy